Drummond kan syfta på:

 Drummond (klan) – en skotsk klan
 Drummond (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Drummond (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Drummond Professor of Political Economy – en professur vid Oxfords universitet

Geografi

Australien

 Drummond Range – en bergskedja i Queensland

Brasilien

 Belo Horizonte-Pampulha flygplats – Carlos Drummond de Andrade  – en flygplats i Minas Gerais

Kanada

 Barrage Drummond – en dammbyggnad i Québec

Se även
 Lac Drummond – flera sjöar
 Pointe Drummond – flera

Storbritannien

 Pond of Drummond – en sjö i Skottland

Se även
 Drummond Creek – flera
 Drummond Glacier – flera
 Drummond Hill – flera
 Drummond Peak – flera
 Mount Drummond – flera